ВКТ — аббревиатура, обозначающая:
 Ваше коммерческое телевидение — телеканал в Москве
 Всемирный конгресс татар
 Всеобщая конфедерация труда
 Выборг-Купарсаари-Тайпале
 Всероссийская конфедерация труда